Elaps corallinus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Elaps corallinus Merrem, 1820 synonyme de Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
 Elaps corallinus Boulenger, 1896 nec Merrem, 1820 synonyme de Micrurus circinalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Elapidae